Pinard ist der Familienname folgender Personen:

 Adolphe Pinard (1844–1934), französischer Geburtshelfer
 Catherine Beauchemin-Pinard (* 1994), kanadische Judoka
 Eduard Pinard, Landschaftsarchitekt
 Martin Pinard, von 1442 bis 1458 Bischof von Avranches
 Roch Pinard (1910–1974), kanadischer Politiker der Liberalen Partei 
 Yvon Pinard (* 1940), kanadischer Jurist und Politiker

Siehe auch:
 Pienaar
 Ravine Pinard, ein Fluss auf Dominica
 Pinard-Rohr, geburtshilfliches Stethoskop zum Abhören der fetalen Herztöne
 Pinard (Wein), umgangssprachlicher französischer Begriff für (meist minderwertigen) Rotwein